Barnum – comune del Minnesota, Stati Uniti d'America
 Barnum – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America
 Barnum – musical del 1980 con libretto di Mark Bramble, musiche di Cy Coleman e testi di Michael Stewart
 Phineas Taylor Barnum (1810-1891) – imprenditore circense statunitense.
 Circo Barnum – nome utilizzato per indicare quello che oggi è il Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus.
 Effetto Barnum – effetto psicologico.
 Barnum Brown (1873-1963), paleontologo statunitense.